Scriba ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo von Scriba (1863–1939), deutscher Generalleutnant, Chefredakteur des Militär-Wochenblattes
 Bodo Scriba (* 1939), deutscher Jurist, Filmproduzent und Unternehmer

 Christoph Scriba (1929–2013), deutscher Historiker der Mathematik
 Dietrich Peter Scriba (1736–1774), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Pädagoge, Advokat, Autor und Lyriker
 Johann Georg Scriba (1769–1826), Wirklicher Geheimer Staatsrat, Sektionschef des hessischen Kriegsministeriums und Mitglied im Staatsrat des Großherzogtums Hessen
 Eduard Scriba (1808–1837), deutscher Vormärz-Revolutionär
 Hanswolf Scriba (1927–2008), deutscher Kirchenmusiker
 Heinrich Eduard Scriba (1802–1857), deutscher Pfarrer und Historiker
 Hermann Scriba (1888–1976), deutscher Theologe
 Julius Scriba (1848–1905), deutscher Mediziner
 Julius Scriba (Apotheker) (1866–1937), deutscher Apotheker

 Ludwig Gottlieb Scriba (1736–1804), deutscher Pfarrer und Zoologe
 Nanette Scriba (* 1959), deutsche Chansonsängerin
 Peter C. Scriba (* 1935), deutscher Mediziner
 Sibylle Scriba (* 1955), deutsche Mikrobiologin, Ministerial- und politische Beamtin
 Wilhelm Gottlieb Friedrich Scriba (1767–1830), deutscher Theologe

Scriba ist der Rufname folgender Personen:
 Jacob Ramminger (1535–1606), deutscher Schreiber, Konstrukteur mathematisch-astronomischer Instrumente und Kartograph

Siehe auch:

 Skriba